Godsoordeel, een rechtsprocedure waarmee de wil van God werd vastgesteld door middel van fysieke beproevingen
 Sleutelproef, een voorbeeld van een proef die gedaan werd om vast te stellen of iemand een heks was